Come On Over peut faire référence à : 
 Come on Over, film américain d'Alfred E. Green sorti en 1922 ;
 Come On Over, un album de Shania Twain ;
 Come On Over, une chanson de Shania Twain ;
 Come On Over, une chanson de Jessica Simpson ;
 Come On Over, un album d'Olivia Newton-John ;
 Come On Over Baby (All I Want Is You)'', une chanson de Christina Aguilera.
 Come On Over, une chanson de Royal Blood